Дамиа́н Сифро́н () — аргентинский режиссёр и сценарист, известный как создатель телесериала «Авантюристы». Лауреат премии BAFTA. Номинант на премию Оскар («Дикие истории», 2014).

Образование 
Сифрон окончил Высшую техническую школу ORT, где изучал медиа. Затем он учился теории кино у известного кинокритика Анхеля Фаретты, а после - режиссуре в Университете кино в Буэнос-Айресе (University of the Cinema).

Карьера 
Сифрон начинал карьеру режиссера со съемок коротких метров. Но довольно скоро он оставил их в прошлом, переключившись на сериалы и полнометражное кино. Среди самых известных сериалов, снятых Сифроном: «Авантюристы» и «Братья детективы». Сифрон часто работает с актёром Диего Перетти, который снялся в телесериале «Авантюристы» и практически во всех его фильмах. 

Его фильм «Дикие истории» (2014) был представлен в рамках главной программы Каннского фестиваля, номинирован на премию «Гойя» в номинациях лучший фильм и лучший иностранный фильм, а также на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм. Он стал самым успешным фильмом в Аргентине за всю историю. 

На 2022 год запланирован выход в прокат нового фильма Сифрона «Мизантроп». Главные роли в остросюжетном триллере исполняют Шейлин Вудли и Бен Мендельсон.

Фильмография 
 Kan, el Trueno (1997) (короткометражный)
 Punto muerto (1998) (короткометражный)
 Los Últimos Días (1999) (короткометражный)
 Дно моря (2003)
 Время смелых (2005)
 Дикие истории (2014)
 Мизантроп (2022)

Телевидение 
 Peor es nada (2001)
 Авантюристы / Los Simuladores (2002)
 Братья детективы / Hermanos y detectives (2006)

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Телережиссёры Аргентины